Die Bezeichnung unterirdische Stadt wird verwendet für:

 Unterirdische Stadt (Peking)
 Höhlensysteme in Kappadokien, beispielsweise
 Derinkuyu (unterirdische Stadt)
 Kaymaklı

Siehe auch:
 Untergrundstadt